Гоголеве — селище міського типу, Полтавська область, Великобагачанський район
 Гоголеве — село, Полтавська область, Шишацький район (місце музею-садиби М. В. Гоголя)
 Гоголеве — залізнична станція Південної залізниці у одніменному селищі міського типу